

Localidades

Elche
Elche de la Sierra

Outros
Elche (cristão converso)

Ver também 

Desambiguação